Steve – angolszász keresztnév
 Steve (légköri jelenség) – légköri jelenség, amely függőleges, világos lila fényszalagként jelenik meg az égbolton
 Steve (videójáték-szereplő) – a Minecraft nevű videójáték két játszható karakterének egyike